Jack Jones (1873–1941) – brytyjski polityk
 Jack Jones (1894–1962) – brytyjski polityk
 Jack Jones (ur. 1938) – amerykański muzyk
 Jack Jones (ur. 1992) – brytyjski muzyk